Yapsie heißen:

 Yapsie Rural, ein Local-level Government (LLG) der Provinz Padaun, Papua-Neuguinea
 Yapsie (Padaun), Ort am August River in der Provinz Padaun, Papua-Neuguinea
 August River, Nebenfluss des Sepik auf Neuguinea